Peace and Love ("pace e amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Peace and Love – album dei The Pogues del 1998
 Peace and Love – album di Edison Chen del 2001
 Peace and Love – album di DJ Tatana del 2004
 Peace and Love – album degli Swingin' Utters del 2018
 Peace and Love, Inc. – album degli Information Society del 1992
 Peace & Love – festival musicale tenuto a Borlänge, in Svezia
 Peace & Love – album di Juliana Hatfield del 2010
 Peace & Love – singolo di Charlie Charles, Sfera Ebbasta e Ghali del 2018
 Peace & Love – singolo di Francesco Gabbani del 2022

Letteratura 

  Peace & Love – libro di Simone Cattaneo

Sport 
 Peace & Love City – club di bandy di Borlänge, in Svezia

Pagine correlate 
 Love & Peace